Anatolij Georgijevič Charčev (; 2. května 1921 v Kalininské oblasti – 5. června 1987 v Moskvě) byl sovětský marxisticko-leninský sociolog a filosof, doktor filosofických věd, profesor. Vystudoval historii na Moskevské statní univerzitě, kterou absolvoval v roce 1949. Od roku 1975 byl šéfredaktorem sociologického časopisu. Ve své odborné práci se zaměřoval především na sociologii rodiny.

Publikace 
 «Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования». (1-е изд.: М., 1964; 2-е изд.: М., 1979;
 «Очерки истории марксистско-ленинской этики в СССР». М., 1972 (соавт.);
 «Образ жизни, мораль, воспитание». М., 1977 (соавт.);
 «Научно-техническая революция и семья» // «Социология и проблемы социального развития». М., 1978;
 «Современная семья и её проблемы. Социально-демографическое исследование». М., 1978 (соавт. с М. С. Мацковским);
 «Семья как объект философского и социологического исследования». Л., 1974 (отв. ред.).
 «Мораль развитого социализма. Актуальные проблемы теории.» М., 1976;
 «Изменение положения женщины и семьи». М., 1977 (отв. ред.);
 «Структура морали и личность». М., 1977;
 «Семья и общество». М., 1982 (отв. ред.)
 «Социология воспитания». М.: Политиздат, 1990.
  Ethik : philosophisch-ethische Forschungen in der Sowjetunion / Herausgegeben von A. G. Chartschew und R. Miller ; die Beiträge wurden aus dem Russischen übersetzt von: Lilo Jores und Melitta Deters. Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1976.

 Překlady do češtiny

Odkazy

Související články 
 Marxistická etika

Reference

Literatura

Externí odkazy 

 Curriculum Vitae na stránkách Sociologického ústavu RAV

Ruští sociologové
Absolventi Lomonosovovy univerzity
Editoři
Narození v roce 1921
Narození ve Tverské oblasti
Úmrtí v roce 1987
Muži